Le championnat du monde de squash 1993  est l'édition 1993 des championnats du monde de squash organisé par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule du 18 au 23 novembre 1993 à Karachi.
Jansher Khan gagne son  titre de champion du monde en battant Jahangir Khan en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Squash au Pakistan
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash féminin 1993

1993
Squash masculin
Squash masculin 1993
Monde masculin 1993
Monde masculin
Sport en novembre 1993
Sport au Pakistan en 1993